

Химия 
 Пар — состояние вещества
 Пар — в разговорной речи: скопление мельчайших капель воды, висящих в воздухе, туман.

Музыка 
 Пар — мини-альбом группы «25/17».

Сельское хозяйство 
 Пар — поле, временно не занимаемое посевами.

Географические объекты 
 Пар — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Пар — село в Добринском районе Липецкой области.
 Пар () — река в Баварии.
 Пар () — коммуна во Франции.

Личности 
 Пар, Йозеф (1913—1997) — немецкий борец, призёр чемпионата Европы.